Ре́то Гри́би (; ) — швейцарский кёрлингист.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар: золото (2014).
 : бронза ().
 : золото (), серебро (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его сестра Мишель Гриби — тоже кёрлингистка, они в смешанной паре выиграли чемпионат мира в 2014.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу